Колани () — фамилия итальянского происхождения:

 Колани, Луиджи (1928—2019) — немецкий дизайнер
 Колани, Тимоте (1824—1888) — французский богослов